Ве́ра Васи́льева:
 Васильева, Вера Кузьминична (род. 1925) — советская и российская актриса.
 Васильева, Вера Петровна (Голейзовская; 1909—2009) — солистка балета Большого театра.
 Васильева, Вероника (Вера) Игоревна (1920—2005) — советская и российская актриса.
 Васильева, Вера Сергеевна (Чайка; род. 1947) — советская и российская певица оперы и оперетты (сопрано).